Peralillo hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Peralillo (Chile), comuna en la provincia de Colchagua.

Botánica
 Maytenus canariensis, especie de árbol perteneciente a la familia Celastraceae.